|-
| (35901) 1999 JK88||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35902) 1999 JM88||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35903) 1999 JY88||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35904) 1999 JJ89||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35905) 1999 JA92||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35906) 1999 JL92||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35907) 1999 JO92||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35908) 1999 JP92||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35909) 1999 JY93||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35910) 1999 JZ93||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35911) 1999 JB95||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35912) 1999 JY95||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35913) 1999 JC97||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35914) 1999 JM97||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35915) 1999 JV97||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35916) 1999 JS98||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35917) 1999 JK99||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35918) 1999 JL99||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35919) 1999 JY99||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35920) 1999 JJ101||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35921) 1999 JU101||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35922) 1999 JO102||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35923) 1999 JX103||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35924) 1999 JA104||||14 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35925) 1999 JP104||||15 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35926) 1999 JL105||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35927) 1999 JN106||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35928) 1999 JV107||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35929) 1999 JK108||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35930) 1999 JD110||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35931) 1999 JW112||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35932) 1999 JP113||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35933) 1999 JD117||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35934) 1999 JZ120||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35935) 1999 JO122||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35936) 1999 JX123||||14 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35937) 1999 JD124||||14 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35938) 1999 JQ125||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35939) 1999 JO127||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35940) 1999 JE128||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35941) 1999 JT129||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35942) 1999 JP132||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35943) 1999 KP2||||16 травня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35944) 1999 KT2||||16 травня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35945) 1999 KU2||||16 травня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35946) 1999 KO4||||20 травня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (35947) 1999 KT5||||16 травня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35948) 1999 KD6||||17 травня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35949) 1999 KQ10||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35950) 1999 KL13||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35951) 1999 KE14||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35952) 1999 KN14||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35953) 1999 KJ15||||20 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35954) 1999 KY15||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35955) 1999 KS17||||17 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (35956) 1999 LG2||||8 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35957) 1999 LZ3||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35958) 1999 LF4||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35959) 1999 LE5||||10 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35960) 1999 LB7||||9 червня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35961) 1999 LH7||||12 червня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (35962) 1999 LX9||||8 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35963) 1999 LL11||||8 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35964) 1999 LC13||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35965) 1999 LH13||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35966) 1999 LJ13||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35967) 1999 LG14||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35968) 1999 LK14||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35969) 1999 LY14||||11 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35970) 1999 LE21||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35971) 1999 LJ26||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35972) 1999 LL26||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35973) 1999 LU26||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35974) 1999 LW26||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35975) 1999 LG27||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 35976 Yorktown||||25 червня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 35977 Лексінгтон (Lexington)||1999 NA||3 липня 1999||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| 35978 Арлінґтон (Arlington)||1999 NC||5 липня 1999||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| (35979) 1999 NC2||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35980) 1999 NO3||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35981) 1999 NU3||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35982) 1999 NJ4||||11 липня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (35983) 1999 NG5||||15 липня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (35984) 1999 NK7||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35985) 1999 NJ8||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35986) 1999 NL8||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35987) 1999 NV8||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35988) 1999 NO9||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35989) 1999 NF10||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35990) 1999 NG10||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35991) 1999 NN11||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35992) 1999 NF12||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35993) 1999 NS17||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35994) 1999 NS18||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35995) 1999 NK20||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35996) 1999 NN20||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35997) 1999 NQ20||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35998) 1999 NP21||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35999) 1999 NB22||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36000) 1999 NV22||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

35900